Bulgária
Dedina falu Zlatarica községben Veliko Tarnovo megyében

 Horvátország
Dedina falu Sveti Petar Orehovec községben, Kapronca-Kőrös megyében

 Szerbia
Dedina falu Kruševac községben, a Rasinai körzetben

 Szlovákia
Dedina Mládeže Ifjúságfalva falu szlovák neve a Nyitrai kerületben, a Komáromi járásban
Dedina Nemesdedina történelmi neve az egykori Árva vármegyében